Bonnie Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bonnie Lake (Alaska)
 Bonnie Lake (Iowa)
 Bonnie Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Bonnie Lake (Mono County, Kalifornien)
 Bonnie Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Bonnie Lake (Lake County, Minnesota)
 Bonnie Lake (Oregon)
 Bonnie Lake (Utah)
 Bonnie Lake (King County, Washington)
 Bonnie Lake (Spokane County, Washington)

in Kanada:
 Bonnie Lake (Alberta)

Siehe auch:
 Bonny Lake